Matic Modic, slovenski hokejist, * 5. april 1987, Ljubljana.

Modic je začel kariero pri klubu HK Tivoli, od sezone 2006 do 2008/09 pa je igral za HDD ZM Olimpijo.

Pregled kariere

|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 17
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 17
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 13
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 27
| 5
| 7
| 12
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 06/07
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 24
|
| 6
| 5
| 0
| 5
|
| 20
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 12
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 24
| 3
| 8
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |137
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |28
| bgcolor="#7FFF00" |47
| bgcolor="#7FFF00" |-3
| bgcolor="#7FFF00" |73
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |18
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |20
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Olimpija
Ljubljanski športniki